VC poate fi:

 Sfântul Vicențiu și Grenadine, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .vc, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Sfântul Vicențiu și Grenadine
 Vercelli, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Visual C++, limbaj de programare pentru calculator

Legături externe 
  „VC” la acronymfinder.com